Појам Битка код Линколна може да се односи на:
 Битка код Линколна (1141),
 Битка код Линколна (1217),